Ickes ist der Familienname von:

 Ferdinand Ickes (1911–?), deutscher Radrennfahrer
 Harold L. Ickes (1874–1952), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Ickes Mountains, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika